Alcoba steht für:

 Alcoba (Ciudad Real), eine spanische Gemeinde in der Provinz Ciudad Real

Alcoba ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardo Alcoba (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Jeremy Alcoba (* 2001), spanischer Motorradrennfahrer
 Marc Alcoba (* 2000), spanischer Motorradrennfahrer